Норберг — фамилия.

Известные носители 
 Норберг, Анетт (род. 1966) — шведская кёрлингистка, скип.
 Норберг, Карл (1889—1970) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
 Норберг, Мерта (1922—2020) — шведская лыжница.
 Норберг, Микаэль (род. 1966) — шведский кёрлингист.
 Норберг, Тор (1888—1972) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.
  — шведский актёр.
 Норберг, Эрик (1883—1954) — шведский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1908.

См. также 
 Линдаль, Катрин — шведская кёрлингистка, урождённая Норберг (Norberg)
 Нурберг (город) — (швед.) город в центральной Швеции